Грачёвский район (Липецкая область) (упразднён)
 Грачёвский район (Оренбургская область)
 Грачёвский район (Ставропольский край)